Stora Harsjön kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Stora Harsjön, Småland, sjö i Vetlanda kommun,  (7,43 ha)
Stora Harsjön, Uppland, sjö i Vallentuna kommun,  (40 ha)

Se även
Harsjön

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn